Crossmann ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Crossmann (um 1585–1622), deutscher Bildhauer und Baumeister
 Georg Crossmann (um 1550–1612), deutscher Bildhauer und Baumeister
 Ludolf Crossmann (um 1535–1601), deutscher Bildhauer und Baumeister